Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2019/20 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2019/20 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich ist die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison sind noch Nachmeldungen möglich. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Eksjö SK und der Burgsvik Alva SK mit je 10 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim SK Rockaden Stockholm, dem Limhamns SK und dem Wasa SK je 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 136 Spieler zum Einsatz, von denen 31 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Sebastian Mauritsson (Lunds ASK) mit 9 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Lars Oskar Hauge (Stockholms Schacksällskapet) und Jonas Barkhagen (SK Rockaden Stockholm). Neben Mauritsson erreichten mit Sam Kassani (Stockholms Schacksällskapet), David Lundberg (Lunds ASK), Jonas Buhl Bjerre, Thomas Engqvist (beide SK Rockaden Stockholm), Conny Holst (Limhamns SK), Bassem Amin (Wasa SK) und Mattias Stridh (Västerås Schackklubb) weitere sieben Spieler 100 %. Von diesen spielten Amin und Holst je drei Partien, Lundberg und Buhl Bjerre je zwei, Kassani, Engqvist und Stridh je eine, dabei gewann Stridh seine Partie kampflos.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel beim ersten Saisoneinsatz; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl beim ersten Saisoneinsatz; bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die zu diesem Zeitpunkt gültige (schwedische) LASK-Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste beim ersten Saisoneinsatz; BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ESP = Spanien, EST = Estland, GER = Deutschland, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Stockholms Schacksällskapet

Lunds ASK

Växjö SK

SK Rockaden Stockholm

Limhamns SK

Wasa SK

Eksjö SK

Västerås Schackklubb

Burgsvik Alva SK

Farsta SK

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Schach 2020